Steffl steht für:

 Stephansdom, eine Metropolitankirche und ein Wahrzeichen Wiens
 Steffl (Kaufhaus), ein Kaufhaus in der Wiener Kärntner Straße
 Steffl Arena, vormals Albert-Schultz-Eishalle und Erste Bank Arena, Eissporthalle in Wien

Steffl ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Steffl (* 1934), österreichischer Schauspieler und Rezitator
 Sandra Steffl (* 1970), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Thomas Steffl († 1943), deutscher SS-Scharführer im Vernichtungslager Sobibor

Siehe auch:
 Steffel